Белобрю́хая желна́ () — птица семейства дятловых.

Описание 
Это самые большие из азиатских видов дятла, длина их тела составляет 42—48 см. Оперение верха и груди чёрное, живот белый. У самцов шапочка красная, на щеках и бороде красные полосы. Радужная оболочка жёлтая, клюв серый, ноги серо-голубые.

Призыв этого дятла звучит как «кюаав» и напоминает громкий смех. Барабанная дробь этого вида очень громкая, что даже заглушает барабанную дробь других видов дятла.

Распространение 
Белобрюхая желна распространена в густых лесах Западных Гхат в Индии, в Китае, Малайзии, на Больших Зондских островах, Филиппинах и в Корее. Жизненное пространство белобрюхой желны — это мангры или леса (большей частью еловые, сосновые и каштановые) на высоте более 1 000 м.

Гнёзда устраивают в больших, погибших деревьях, часто рядом с реками.

Подвиды 
Различают следующие подвиды:

 Dryocopus javensis cebuensis (Kennedy, 1987)
 Dryocopus javensis confusus (Stresemann, 1913)
 Dryocopus javensis esthloterus (Parkes, 1971)
 Dryocopus javensis feddeni (Blyth, 1863)
 Dryocopus javensis forresti Rothschild, 1922
 Dryocopus javensis hargitti (Sharpe, 1884)
 Dryocopus javensis hodgsonii (Jerdon, 1840)
 Dryocopus javensis javensis (Horsfield, 1821)
 Dryocopus javensis mindorensis (Steere, 1890)
 Dryocopus javensis multilunatus (McGregor, 1907)
 Dryocopus javensis parvus (Richmond, 1902)
 Dryocopus javensis pectoralis (Tweeddale, 1878)
 Dryocopus javensis philippinensis (Steere, 1890)
 Dryocopus javensis richardsi (Tristram, 1879) — редкий подвид, обитающий в Корее
 Dryocopus javensis suluensis (W. Blasius, 1890)

Примечания

Литература 
 Hans Winkler, David Christie, David Nurney: Woodpeckers. Pica Press, 1995. ISBN 1-873403-25-9

Желны
Животные, описанные в 1821 году
Птицы Азии